The BBC Sessions (Electric Light Orchestra) - album van Electric Light Orchestra
 The complete BBC sessions (Fish) - album van Fish
 The BBC Sessions 1970-1976 - album van Kevin Ayers
 Green Bottles for Marjorie: The Lost BBC Sessions - album van Caravan

Zie ook 
 Live at the BBC (doorverwijspagina)
 BBC Sessions (doorverwijspagina)